Lijst van Amerikaanse staten naar vruchtbaarheidscijfer.

Note 

Staat van de Verenigde Staten
Geboortecijfer
Staten